Коноид может означать:
 Коноид — линейчатая поверхность.
 Коноид —  часть апикального комплекса простейших.